Thermobia är ett släkte av insekter som beskrevs av Ernst Evald Bergroth 1890. Thermobia ingår i familjen silverborstsvansar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Silverborstsvansar
Thermobia